

Biologia 
Pappagallo – uccello degli Psittaciformes

Medicina 
Pappagallo – nome comune dell'orinale

Persone 
Mario Pappagallo – giornalista e scrittore italiano
Pietro Pappagallo – presbitero e antifascista italiano

Società 
Pappagallo della strada o anche solo pappagallo – chi compie atti di pappagallismo

Pagine correlate 
 Storie del pappagallo